

Musica
 Sneakers – album dei The Flamin' Groovies del 1968
 Sneaker – gruppo soft rock americano.

Film
 Sneakers – film del 1921 diretto da Al Christie
 I signori della truffa (Sneakers) – film del 1992 diretto da Phil Alden Robinson

Libri
 Scarpe da tennis (Sneakers) – racconto di Stephen King contenuto in Incubi & deliri del 1993

Altro 
 Scarpa da ginnastica
 Sneakers – tatuaggi